Большой спор — научная дискуссия астрономов, прошедшая 26 мая 1920 года в Национальном музее естественной истории в Вашингтоне.
 Большой спор — телепередача Первого канала, выходившая с 2006 по 2007 годы.